Plaats in Indonesië
 Sungai Putih (Bangko Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Merangin in de provincie Jambi
 Sungai Putih (Kampar Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Kampar in de provincie Riau